Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Tennys Sandgren ha battuto Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  John Isner (secondo turno)
  Fabio Fognini (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (ritirato)

 Chung Hyeon (primo turno)
 Denis Shapovalov (primo turno)
 Gaël Monfils (ritirato)
 Steve Johnson (primo turno)

Wildcard 

  David Ferrer (secondo turno, ritirato)
  Cameron Norrie (finale)

 Rubin Statham (secondo turno)

Qualificati 

  Ugo Humbert (secondo turno)
  Maximilian Marterer (primo turno)

 Bradley Klahn (primo turno)
 Mackenzie McDonald (primo turno)

Lucky loser 

  Laslo Đere (primo turno, ritirato)

 Pablo Cuevas (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2019